Евгений Николаевич Сполатбог (1884—1933) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Из потомственных дворян. Сын полковника.

Окончил Александровский кадетский корпус (1902) и Константиновское артиллерийское училище (1905), откуда выпущен был подпоручиком в 3-й мортирный артиллерийский полк.

11 июля 1905 года переведен во 2-й мортирный артиллерийский дивизион, а 9 мая 1907 года — во 2-й Восточно-Сибирский мортирный артиллерийский дивизион. Произведен в поручики 11 сентября 1907 года. 21 ноября 1910 года переведен в 7-ю Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду, а 5 июля 1912 года — в 22-й мортирный артиллерийский дивизион. Произведен в штабс-капитаны 31 августа 1911 года. В 1914 году прикомандирован к Константиновскому артиллерийскому училищу в качестве младшего офицера.

С началом Первой мировой войны был переведен в 1-ю Финляндскую стрелковую артиллерийскую бригаду. Награждён Георгиевским оружием за отличие в боях 2—3 октября 1915 года на реке Нараювке. Произведен в капитаны 9 апреля 1916 года «за выслугу лет».

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Восточном фронте. С 1 июня 1919 года был назначен помощником начальника Омского артиллерийского училища, в январе 1920 года — командир дивизиона (помощник по строевой части) 1-го артиллерийского училища во Владивостоке. Полковник.

В эмиграции в Китае. Умер в 1933 году в Мукдене.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 29.08.1910)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 6.12.1914)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (ВП 22.03.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (ВП 6.12.1915)
 Георгиевское оружие (ПАФ 25.11.1917)

Источники 
 
 Альбом кавалеров ордена св. великомученика и победоносца Георгия и георгиевского оружия. — Белград, 1935.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 539.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Выпускники Александровского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Русская армия Колчака
Русские эмигранты первой волны в Китае